Hanson (band), een Amerikaanse band
Hanson (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Hanson (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts

Personen met de achternaam Hanson:
 Duane Hanson, Amerikaanse vertegenwoordiger van het hyperrealisme
 Ronald Hanson, Nederlands natuurkundige